Meddle () — шестой студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный 13 ноября 1971 года в Великобритании. В США альбом был издан лейблом Harvest Records немного раньше, 30 октября того же года. Meddle достиг 3-го места в хит-парадах в Великобритании и 70-го места в США. По словам музыкального критика (Daryl Easlea), этот альбом «представляет собой рождение Pink Floyd в том виде, в каком мы их знаем сегодня».

В 1992 году альбом был ремастирован в новом цифровом формате и переиздан на CD в августе 1994 года в Европе и в апреле 1995 года в США.

История создания 
В начале 1971 года группа завершила серию концертов в Америке и Англии в поддержку альбома Atom Heart Mother и приступила к работе над новым материалом в Abbey Road Studios. В то время студия была оснащена только восьмидорожечной многодорожечной записывающей аппаратурой, чего группа сочла недостаточным для своего нового проекта. Из-за этого часть работы была осуществлена в небольшие лондонские студии AIR и Morgan в Вест-Хэмпстеде, обладавшие более современным записывающим оборудованием.

Не имея центральной темы для проекта, группа использовала несколько экспериментальных методов, пытаясь подстегнуть творческий процесс. В одном упражнении каждый участник играл на отдельной дорожке, без привязки к тому, что делали другие участники. Темп был совершенно случайным, в то время как группа играла вокруг согласованной структуры аккордов и таких настроений, как «первые две минуты романтические, следующие две в более быстром темпе». Каждому записанному разделу было присвоено имя, но процесс был в значительной степени непродуктивным, через несколько недель так и не было создано полноценных новых песен.

Работа над новым альбомом осложнялась ещё и тем, что в этот период группа давала много концертов, прерывавших работу в студии. Группа записывалась в первой половине апреля 1971 года, но во второй половине играла в Донкастере и Норвиче, прежде чем вернуться к записи в конце месяца. В мае они делили свое время между сессиями на EMI, репетициями и концертами в Лондоне, Ланкастере, Стирлинге, Эдинбурге, Глазго и Ноттингеме. Июнь и июль были потрачены в основном на выступления на площадках по всей Европе. Август был проведен на Дальнем Востоке и в Австралии, сентябрь — в Европе, а с октября по ноябрь — в США. В тот же период группа выпустила альбом Relics, состоящий из ранних работ группы. В результате, работа над альбомом Meddle была завершена лишь в конце сентября.

Об альбоме 
Первая сторона альбома состоит из пяти композиций. Открывает альбом начинающаяся с шума ветра инструментальная композиция "One of These Days", основанная на басовой партии, исполняемой Уотерсом и Гилмором на двух бас-гитарах. Композиция содержит лишь одну фразу «Однажды я порежу тебя на маленькие кусочки», произносимую искажённым голосом Ника Мейсона. Эта композиция плавно переходит в следующую — лирическую песню "A Pillow of Winds", вокал и гитарные партии на которой принадлежит Гилмору. Третья композиция "Fearless" — лирическая песня, партию акустической гитары на которой исполняет Уотерс (вокал Гилмора). Следующая за ней песня "San Tropez" с элементами джазового стиля основана на фортепианной партии Ричарда Райта с вокалом Уотерса и гавайской гитарой, на которой сыграл Гилмор. Завершает первую сторону пластинки короткая блюзовая песня "Seamus" с вокалом Гилмора и завываниями собаки по кличке "Шеймус", именем которой и названа песня.

Вторую сторону пластинки занимает композиция "Echoes", являющаяся одним из самых длинных и самых значительных произведений группы. По мнению некоторых музыкальных критиков, на основе этой композиции был создан один из самых знаменитых альбомов группы The Dark Side of the Moon, именно в «Echoes» наметился переход в музыке Pink Floyd от психоделического к прогрессивному стилю и наиболее полно проявился вклад Дэвида Гилмора в сочинение музыки группы. Стихи в "Echoes" нередко называют одним из лучших образцов поэзии Pink Floyd.

Дизайном обложки занималась студия Hipgnosis Сторма Торгесона, уже подготовившая несколько предыдущих альбомов, включая A Saucerful of Secrets, Ummagumma, Atom Heart Mother. Идея использовать для обложки Meddle фотографию человеческого уха под водой с концентрическими кругами от падающих капель, имеющая явную отсылку к композиции "Echoes", исходила от самих участников группы. Сделанная «небрежно и без фантазии», в художественном решении она уступает всем остальным обложкам группы; её назвали худшей как музыканты группы, так и сам Торгерсон.  

На внутреннем конверте пластинки изображена фотография участников группы (в последний раз до выхода альбома A Momentary Lapse of Reason в 1987).

Список композиций

Участники записи 
 Роджер Уотерс — бас-гитара, вокал, звуковые эффекты и дополнительная гитара
 Дэвид Гилмор — гитара, бас-гитара, вокал и звуковые эффекты
 Ричард Райт — клавишные, вокал и звуковые эффекты
 Ник Мейсон — ударные, перкуссия, звуковые эффекты и фраза в «One of These Days»

Позиции в чартах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Описание, тексты песен альбома и ссылки на рецензии на Pink-Floyd.ru

1971
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы психоделического рока
Мультиплатиновые альбомы
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Гилмором
Альбомы, спродюсированные Роджером Уотерсом
Альбомы, записанные на Abbey Road Studios
Альбомы, записанные на Morgan Sound Studios
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы Harvest Records
Альбомы Capitol Records